Phaeodactylella är ett släkte av svampar. Phaeodactylella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeodactylella